Натуральне число 1863
 1863 рік до нашої ери
 1863 рік нашої ери